

Patronyme 
 Auguste Lambermont (1819-1905) est un homme politique belge.

Toponyme 

   Lambermont, une section de la ville belge de Verviers ;
 Lambermont, un village de la ville belge de Florenville ;
 Boulevard, avenue et .

Architecture 
 le Lambermont, résidence du Premier ministre de Belgique